

Mitologia 
 Arpalione – personaggio della mitologia greca, figlio di Pilemene ed ucciso da Merione davanti alle mura di Troia
 Arpalione – personaggio della mitologia greca e coltivatore della vite e padre di Alcimacheia e delle Menadi
 Arpalione – personaggio della mitologia greca, figlio di Anfinome e di Arizelus. Compagno di Protoenore, fu ucciso da Enea

Note